Ля́до

 Лядо — пустошь среди леса, место вырубки и выжига леса для нужд земледелия.
 Лядо — название ряда населённых пунктов в России и Белоруссии.

См. также 
 Ляда (топоним)
 Лядино
 Ляды
 Лядов — фамилия.